Almolonga kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Almolonga, kommun, 
 Almolonga, Guatemala, Departamento de Quetzaltenango, 
 Almolonga (vulkan), Departamento de Quetzaltenango,

Mexiko 

 Almolonga, Mexiko, ort, Oaxaca, Mazatlán Villa de Flores,